Altner ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Altner (1901–1945), deutscher Reichstagsabgeordneter der NSDAP, SS-Brigadeführer und von 1942 bis 1945 Polizeipräsident von Dortmund
 Günter Altner (1936–2011), deutscher evangelischer Theologe und Biologe

 Manfred Altner (1930–2020), deutscher Literatur- und Kunstwissenschaftler
 Stefan Altner (* 1956), deutscher Musiker, Musikwissenschaftler und -manager
 Wolfgang Altner (* 1930), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer